Tota – comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá
Tota – arrondissement del Benin nel Dipartimento di Kouffo